Strzegów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Strzegów, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Strzegów, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Strzegów, un village dans la voïvodie d'Opole